Захидное (с  — Западное) — название населённых пунктов на Украине:

 Захидное — посёлок в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Захидное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Захидное — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Захидное — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Захидное — село в Старобельском районе Луганской области.

См. также 
 Западное